Unter Erkunder versteht man:
 eine Person, die eine Erkundung durchführt
 im inoffiziellen Fachjargon einen CBRN-Erkundungswagen